P96 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 96, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament